Unrein ist der Familienname folgender Personen:
 Grete Unrein (1872–1945), deutsche Politikerin
 Martin Unrein (1901–1972), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg

Unrein bezeichnet:
 religiös definierter Zustand der Unreinheit bei Personen oder Gegenständen, siehe Rituelle Reinheit
 Unrein (Album), Musikalbum der deutschen Musikgruppe Oomph!
 Unreiner Reim, ein nur annähernd in den Reimsilben übereinstimmender Reim
 Unreines Gebiet mit Kriegsmunition belastete Meeresbereiche in der Schifffahrt

siehe auch:
 Stoffreinheit
 Akne; unreine Haut
 Liste reiner und unreiner Tiere, biblische Speisegebote